

Cinema 
 Il gabinetto del dottor Caligari – film muto del 1920 diretto da Robert Wiene
Il gabinetto del Dr. Caligari – film del 1962, diretto da Roger Kay
 Premio Caligari – premio assegnato da una giuria indipendente del Festival di Berlino

Persone 
 Claudio Caligari – regista e sceneggiatore italiano

Altro 
 Carosello Caligari – luogo immaginario creato da Lemony Snicket in Una serie di sfortunati eventi